Мокшан, Мокшана (от названия реки Мокша) — беспалубное парусное судно (барка) XVIII—XIX веков, служившее для перевозки людей и грузов. 

Различались мужские (мокшан) и женские (мокшана) суда. Использовалось на реках. Было оборудовано съёмной мачтой с небольшим прямым парусом, который ставился при благоприятном ветре. Судно имело длину 16—30 саженей, глубину 2—3 аршина, борта к штевням возвышались на 1—1,5 метра. Грузоподъёмность 3—5 тонн. Борта украшались изображениями фантастических чудовищ, кормовая часть — искусной резьбой. В средней части устраивалась жилое помещение казёнка с двускатной крышей.

История 

Изначально мокшаны строили мокшане, жившие по Цне и Мокше. Известно, что позднее мокшаны стали строить не только на Цне и Мокше, но также в Казани и Москве.

Мокшанский хлебный караван 

В 1840-е годы хлебный караван двигался Цне, Мокше, Оке. На Мокшанских пристанях ежегодно загружали хлебом по 800-900 мокшан. На сплав каравана рабочие нанимались зимой, переезжали к месту постройки или зимовки судов до начала ледохода. На малые мокшаны набирали по 70—80 человек команды и лоцмана, на большие — до 180 человек и двух лоцманов. Старшим на судне был водолив. Весной рабочие приступали к подготовке судна: смолили, ставили оснастку, грузили. Сплав каравана начинался после завершения ледохода. При возникновении аварии на судне поднимался чёрный флаг, караван останавливался и потерпевшему судну оказывали помощь рабочие других судов. Переход от Мокшана до устья Цны (около 190 км) занимал около 10 дней. По Мокше (50 км) суда следовали 5—8 дней, а по Оке до Нижнего Новгорода (около 340 км) — до 15 дней. В Нижнем Новгороде происходило перевооружение судов. Все сплавные снасти и вооружение сдавали на склад, устанавливали оснастку в зависимости от дальнейшего способа движения. Здесь же нанимали дополнительных бурлаков, и на Рыбинск каждое судно выходило уже в отдельности. Этот переход занимал 25—40 дней. Весь рейс от Мокшана до Рыбинска (около 1050 км) занимал в среднем за 55—60 суток.
После разгрузки в Рыбинске мокшаны отправлялись обратно. Они частично загружались грузом в Нижнем Новгороде, меняли вооружение и поднимались на Цну по Оке конной тягой.

Примечания

Литература 
 
 Мордва. Энциклопедия. Очерки об истории, этнографии и культуре мокшанского и эрзянского народа. Саранск, 2006. ISBN 5-7595-1685-X

Ссылки 
 Путями предков на лодке "Мокшан". Международный историко-культурный проект
 Библиотека Александра Соснина. Материалы о речном флоте
 Николаас Витсен. Старинное и современное судостроение и судовождение. Альманах «Соловецкое море». № 6. 2007 г

Типы парусных судов
Речные суда